Eli steht für:
 Eli (Vorname), kurdischer und hebräisch-jüdischer Vorname
 Eli (Siedlung), israelische Siedlung im Westjordanland
 Eli (Priester), biblischer Priester
 Eli (Drama), Drama von Nelly Sachs
 Eli (Nutzfahrzeug), Elektrofahrzeug von SFL Engineering (SFL Technologies)
 Eli (Film), Horrorfilm aus dem Jahr 2019

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eli (Kentucky), im Russell County
 Eli (Mississippi), im Noxubee County – nicht mehr existent
 Eli (Nebraska), im Cherry County
 Eli (Oklahoma), im Cherokee County
 Eli (Texas), im Hall County
 Eli (West Virginia), im Wood County
 Eli Whitney (North Carolina), im Alamance County, North Carolina

Personen:
 Eli (Sänger) (* 1998), deutscher Singer-Songwriter
 Beatrice Eli (* 1987), schwedische Popsängerin
 Lionel Eli (* 1960), barbadischer Tennisspieler
 Owadia Eli (* 1945), israelischer Politiker

Éli steht für:
 Éli (auch: Éile, Éle oder Ely), mittelalterliches Kleinkönigreich auf dem Gebiet der heutigen Baronie Eliogarty, County Tipperary, Irland

eli steht für:
 Nding (ISO-639-3-Code), ausgestorbene kordofanische Sprache im Sudan

ELI steht für:
 ELI (Motorradmarke), ehemalige englische Motorradmarke der The E.L.I. Motor Mfg. Co. in Bristol
 European Legislation Identifier (dt.: Europäischer Gesetzgebungs-Identifikator)
 European Law Institute, Forschungsinstitut zu europäischen Rechtsthemen
 Extreme Light Infrastructure, Laser-Forschungsprojekt der Europäischen Union
 Elim Airport (IATA-Code), Flughafen von Elim (Alaska), Alaska

Siehe auch:
 The Book of Eli
 Eli River, Eli Creek
 Elias (Begriffsklärung)

Abkürzung